Il existe trois parcs nationaux comportant dans leur titre le nom Tatras : 

 dans les Tatras stricto sensu (Tatras occidentales, Hautes Tatras et Belianske Tatras)
 en Slovaquie : 
 Parc national des Tatras (Tatranský národný park - TANAP). 
 en Pologne : 
 Parc national des Tatras (Tatrzański Park Narodowy - TPN).

 dans les Basses Tatras
 en Slovaquie : 
 Parc national des Basses Tatras (Národný park Nízke Tatry - NAPANT).

Voir également 
 Parc national de Babia Góra (Babiogórski Park Narodowy)
 Parc national des Piénines (Pieniński Park Narodowy)
 Parc national des Bieczczady (Bieszczadzki Park Narodowy)